Il Serious Fraud Office può fare riferimento a:

 Serious Fraud Office (Regno Unito)
 Serious Fraud Office (Nuova Zelanda)
 Serious Fraud Investigation Office, India